Ce nom correspond à deux amphibiens :

Bufo dorsalis Hallowell, 1852 est synonyme de Anaxyrus woodhousii (Girard, 1854) 
Bufo dorsalis Spix, 1824 est synonyme de Rhinella ornata (Spix, 1824)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae